Базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ или Базилика Пресвятой Девы Марии Мира () — католическая церковь в столице Кот-д’Ивуара городе Ямусукро, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая церковь в мире. Она была возведена между 1985 и 1989 годами по образцу собора св. Петра в Риме. Освящение храма 10 сентября 1990 года совершил понтифик Иоанн Павел II. 30 октября этого же года храму был присвоен почётный статус малой базилики.

История 

Базилика в Ямусукро превосходит ватиканский прообраз и по площади (30 тысяч м²), и по высоте купола (158 метров), внутреннее пространство спроектировано таким образом, что вмещает не более 18 000 верующих (внутри собор св. Петра помещается около 15 000 и ещё 60 000 на площади у собора).

Условием своего участия в освящении храма папа римский Иоанн Павел II поставил возведение рядом с ним больницы. Это обещание было ему дано, и понтифик лично заложил на поле неподалёку от церкви первый камень. Возведение больницы было заморожено во время военно-политического кризиса 2002—2011 годов, однако впоследствии было продолжено и завершено в 2014 году. Больница, на строительство которой было потрачено 21,3 миллиона долларов, была открыта в январе 2015 года.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Basilica of Our Lady of Peace photos 2008  – an album of the Basilique images. Outside and inside views.
 
 

Католические храмы Кот-д’Ивуара
Культовые сооружения, построенные в 1989 году
Ямусукро
Ямусукро
Соборы Кот-д’Ивуара
Малые базилики Африки
Объекты Книги рекордов Гиннесса
Храмы Богородицы в Кот-д’Ивуаре
1980-е годы в Кот-д’Ивуаре